Хвойники — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Хвойники — посёлок в Копыльском районе Минской области.
 Хвойники — деревня в Червенском районе Минской области.

См. также 
 Хвойник